Иван Лендл је освојио турнир. У финалу је победио Џона Макенроа резултатом 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1984.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно